Evropska turneja The best of Ceca je koncertna turneja srbske folk-pop turbofolk pevke Svetlane Ražnatović - Cece. 

Turneja se je, po enoletnem premoru zaradi izbruha koronavirusa, začela 15. maja leta 2021 z VIP koncertom v srbskem mestu Gruža. To je obenem tudi prva koncertna turneja, ki ni sledila izdaji nekega glasbenega albuma. 

Ceca je do zdaj obiskala 13 evropskih držav, v katerih je imela skupno 61 koncertov.

Seznam koncertov

*Opomba: VIP koncert

Repertoar

*Repertoar s koncerta v Loznici (3.8.2022)

Odpovedani in prestavljeni koncerti

Dogodki na turneji

 Ceca je turnejo napovedala na beograjskem Sejmu, ko je pred zbranimi novinarji prejela drugo dozo cepiva.
 Ceca je prvič, po dveh desetletjih, na koncertu v Ljuboviji zapela pesem Neću dugo iz albuma Gore od ljubavi.
 Čeprav je sredi koncerta v Ljuboviji, mesto zajela nevihta, pevka nastopa ni prekinila.
 Ceca je prvič v karieri in sicer na koncertu v Budvi (18.7.2021) zapela pesem Noćas kuća časti iz albuma Maskarada.
 Ceca je prvič, po dveh desetletjih, na koncertu v Budvi zapela pesem Oprosti mi suze iz albuma Šta je to u tvojim venama.
 Ceca je po 32 letih zapela v srbskem mestu Svrljig.
 Ceca je v Slivnici imela skupni koncert z bolgarsko pevko Preslavo.
 Ceca je v Probištipu imela prvi skupni koncert s hčerko Anastasijo Ražnatović.

Mediji o turneji
Oddaja Ekskluzivno (12. julij 2021) beograjske Pink TV je bila v celoti posvečena koncertu v Ljuboviji. Oddaja Premijera (20. julij 2021) beograjske Pink TV je bila v celoti posvečena koncertu v Budvi. Oddaja U trendingu sa Zokom 5 (23.7.2021) dnevnega lista Telegraf je bila v celoti posvečena koncertu v Budvi. Oddaja Ekskluzivno (13. avgust 2021) beograjske Pink TV je bila v celoti posvečena koncertu v Sokobanji. Oddaja Ekskluzivno (17. avgust 2021) beograjske Pink TV je bila v celoti posvečena koncertu v Budvi. Oddaja Ekskluzivno (12. avgust 2022) beograjske Pink TV je bila v celoti posvečena koncertu v Kraljevu.

Bosanska televizija BN je objavila, da bo pevka od poletnega dela turneje zaslužila 300.000 evrov.

Kontroverznosti

Nekatere koncerte v okviru turneje The best of Ceca spremljajo različni negativni odzivi nasprotnikov Cecine osebnosti oziroma njene glasbe. 

Koncert v Ljuboviji (10.7.2021)
Nekatere bošnjaške povojne organizacije so v sarajevskih medijih trdile, da Ceca ne bo pela v srbskem mestu Ljubovija, kot je bilo v javnosti napovedano, temveč v 10 kilometrov oddaljeni Srebrenici. Nekateri so razkrili, da bo pevka pela celo v neki pravoslavni cerkvi v središču Srebrenice, kar naj bi predstavljalo provokacijo za Bošnjake. Ko se je koncert vendarle zgodil v Ljuboviji, so sarajevski mediji tudi ta nastop označili za "provokacijo".  

Koncert v Leskovcu (23.8.2021)
Proti koncertu v Leskovcu so protestirali anonimni uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki so ustanovili tudi spletno peticijo. Srbski mediji so poročali, da je peticijo v slabem tednu podpisalo 1.500 ljudi. Zagovorniki peticije so bili mnenja, da bi moral organizator koncerta preusmeriti finančna sredstva na zdravljenje bolnih otrok. Koncert se je kljub temu zgodil.

Koncert v Zürichu (12.11.2022)
Posebne policijske enote so koncert v dvorani Stadthalle Dietikon prekinile, ko je prispela anonimna prijava, da je v objektu nastavljena bomba. Več kot 2 tisoč obiskovalcev je bilo evakuiranih, Cecin nastop pa se je po dveh urah nadaljeval.  

Koncert na Ptuju (3.2.2023)
Proti koncertu na Ptuju so protestirali uporabniki družbenega omrežja Twitter, saj so menili, da je organizacija Cecinega koncerta v sklopu tradicionalnega kurentovanja neprimerna.   O koncertu se je razpravljalo celo na državni televiziji, v oddajah Odmevi, Tednik in Arena.   Ceca je na razprodanem koncertu kljub vsemu nastopila.

Ostale informacije

Glavni koncertni manager: Dejan Petrešević
Spremljevalna glasbena zasedba na turneji: Premoćni band

Sklici

2021 v glasbi
Turneje Cece